Artem Lukyanenko (né en 1990), est un athlète russe spécialiste des épreuves combinées.
 Evgeniy Lukyanenko (né en 1985), est un athlète russe pratiquant le saut à la perche.